Haystacks and Steeples é um curta-metragem de comédia mudo norte-americano, realizado em 1916, dirigido por Clarence G. Badger e estrelado por Gloria Swanson.

Elenco
Sylvia Ashton
Helen Bray
George Felix
Reggie Morris
Della Pringle
Gloria Swanson
Josef Swickard
Eva Thatcher
Bobby Vernon - Bobby

Filmes dirigidos por Clarence G. Badger
Filmes dos Estados Unidos de 1916
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes em língua inglesa